

Eventos

Nascimentos

Falecimentos

Prémios 
 Medalha Copley
 John Canton

1764 na ciência